Die Liste der Austragungsorte des Freestyle-Skiing-Weltcups listet alle Austragungsorte von Freestyle-Weltcups.

Erklärung 
 Ort: nennt den Weltcuport.
 von: nennt die Saison, in der erstmals Weltcuprennen an diesem Ort ausgetragen wurden.
 bis: nennt die Saison, in der letztmals Weltcuprennen an diesem Ort ausgetragen wurden.
 AE: nennt die Anzahl der Aerials.
 MO: nennt die Anzahl der Mogulsbewerbe.
 DM: nennt die Anzahl der Dualmogulsbewerbe.
 HA: nennt die Anzahl der Halfpipebewerbe.
 BA: nennt die Anzahl der Big Airbewerbe
 SL: nennt die Anzahl der Slopestylebewerbe
 SC: nennt die Anzahl der Skicrossbewerbe
 AC: nennt die Anzahl der Acrobewerbe
 CO: nennt die Anzahl der Kombinationsbewerbe
 Anzahl: nennt die Gesamtanzahl aller Rennen.
Gezählt werden nur Rennen, die regulär zu Ende gebracht wurden. Abgesagte oder abgebrochene Rennen werden nicht gewertet.

Herren 

!Weltcuporte
Freestyle Skiing, Weltcuporte
Weltcuporte Freestyle Skiing